Nebulosa Olho de gato
 Selo Olho de Gato
 Síndrome do olho de gato
 Quartzo olho-de-gato
 Olho de gato (sinalização)

Ver também 
 Cat's Eye

Desambiguação